

Belgique 
Crédit agricole Belgique, groupe bancaire (bancassureur) belge

France 
 Crédit agricole, groupe bancaire français
 Crédit agricole, équipe cycliste française

Maroc 
 Crédit agricole du Maroc (CAM), banque marocaine
 Crédit agricole Rabat, équipe marocaine de volley-ball

Sénégal 
 Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, banque sénégalaise